Épiphane peut désigner :

Personnes 
 Épiphane, fils du philosophe Carpocrate (), mort à dix-sept ans, auteur d'un traité Sur la justice cité par Clément d'Alexandrie.
 Épiphane de Salamine (v. 315-403), père de l'Église grecque.
 Épiphane de Pavie (438–496), évêque du .
 Épiphane le Scolastique, connu comme traducteur de livres grecs en latin ().
 Épiphane de Petra, rhéteur grec du .
 Épiphane de Constantinople (?-535), patriarche en 520-535.
 Épiphane le moine, moine de Constantinople (fin du ), auteur d'une Vie de la Vierge Marie et d'une Vie de l'apôtre André.
 Épiphane l'Hagiopolite, ou Épiphane de Jérusalem (époque incertaine), auteur d'une Description de la Syrie, de la cité sainte, et des lieux saints qui s'y trouvent.
 Épiphane (né en 1979), métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine depuis 2018.

Toponymes 
Rivière Épiphane, un affluent de la rivière Alex, coulant dans Passes-Dangereuses (MRC Maria-Chapdelaine) et Saint-Ludger-de-Milot (MRC Lac-Saint-Jean-Est), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.